Mogenpört kan avse:

Mogenpört (by) – en by i Pyttis kommun, Södra Finlands län (fi. Munapirtti)
Mogenpört (ö) – en ö i Pyttis kommun, Södra Finlands län (fi. Munapirtti)